

Patronymes 
Martsinkevitch (en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Maksim Martsinkevitch (1984-2020), militant néonazi russe
 Vladimir Martsinkevitch (1896-1944), général soviétique

Voir aussi 
 

Patronyme russe